Соревнования в беге на 1500 метров у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 6, 8 и 10 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

17 августа 2015 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне ратифицировал соглашение между ИААФ, Турецкой легкоатлетической федерацией и Аслы Алптекин, выигравшей золотую медаль, в соответствии с которым спортсменка была дисквалифицирована на 8 лет и "все соревновательные результаты, достигнутые спортсменкой начиная с 29 июля 2010 года дисквалифицированы, все связанные с ними титулы, награды, медали, очки и денежные вознаграждения аннулированы. Это включает в себя, в частности, олимпийскую золотую медаль, завоеванную в Лондоне в 2012 году". Ожидается официальное решение о перераспределении наград — золото должно перейти к Гамзе Булут, серебро — к Мариам Юсуф Джамал, а бронза — к Татьяне Томашовой. По состоянию на март 2016 года МОК не принял официального решения по дисквалификации победительницы и перераспределению медалей.
Занявшая второе место Гамзе Булут также подозревается в применении допинга, как и занявшая пятое место эфиопка Абеба Арегави (после Игр она стала гражданкой Швеции). Таким образом, по состоянию на начало марта 2016 года тройка призёров, которые пока не дисквалифицированы или находятся под подозрением, выглядит так: Мариам Юсуф Джамал (третье место на финише), Татьяна Томашова (четвертое место на финише), Шэннон Роубери (шестое место на финише). Также были дисквалифицированы занявшие 7-е и 9-е места соответственно Наталья Корейво из Белоруссии и Екатерина Костецкая из России.
24 августа 2018 года МОК перераспределил медали.Золото достанется Мариам Юсуф Джамаль, серебро Татьяне Томашовой, а бронза Абебе Арегави.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Олимпийский и мировой рекорды остались непревзойдёнными.

Результаты

Квалификационные забеги

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Полуфиналы

Забег 1

Забег 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы на сайте IAAF 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Ж